Paganica bezeichnet folgendes:

 griechischer Name des italienischen Ortes Placanica (Kalabrien)
 Paganica (L’Aquila), Ortsteil von L’Aquila (Abruzzen)
 Pila paganica, einen römischen, mit Federn gefüllten Ball